James Faulkner peut faire référence à:

 James Faulkner (1948-), acteur britannique de télévision et de cinéma
  (1990-), joueur de cricket australien
  (1790–1884), homme politique new-yorkais
  (1916–2008), propriétaire de médias américain, défenseur de l'éducation, recruteur industriel et homme politique
  (1863–1923), journaliste américain
  (1899–1962), joueur de baseball américain
  (1877–1944), médecin et homme politique canadien
 James  (1933–2016), homme politique canadien